Димитровград може бити:

 Димитровград, град и седиште истоимене општине у Пиротском округу, Србија
 Општина Димитровград, општина у Пиротском округу, Србија
 Димитровград (Бугарска), град и седиште истоимене општине у Хасковској области, Бугарска
 , општина у Хасковској области, Бугарска
 Димитровград (Русија) (раније Мељекес), град и седиште Мељекеског рејона у Уљановској области, Русија